Gualeguay bezeichnet:

 Gualeguay (Entre Ríos), Stadt in der Provinz Entre Ríos, Argentinien
 Departamento Gualeguay, Verwaltungseinheit der Provinz Entre Ríos, Argentinien
 Río Gualeguay, argentinischer Fluss
 Gualeguay (1861), Dampfschiff der Armada Argentina